Соревнования в масс-старте на 12.5 км среди женщин на чемпионате мира 2019 по биатлону в Антерсельве прошли 23 февраля.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020
2020 год в биатлоне